Adams é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Adams (Colorado)
 Condado de Adams (Dakota do Norte)
 Condado de Adams (Idaho)
 Condado de Adams (Illinois)
 Condado de Adams (Indiana)
 Condado de Adams (Iowa)
 Condado de Adams (Mississippi)
 Condado de Adams (Nebraska)
 Condado de Adams (Ohio)
 Condado de Adams (Pensilvânia)
 Condado de Adams (Washington)
 Condado de Adams (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos